Política: Partit Nacionalista Basc
 Economia: Producte Nacional Brut